

Кіренки — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Кіренки — присілок, Кезький район, Удмуртія